Tuulikki – prenome femminile finlandese
 Tuulikki – divinità del vento nella mitologia finlandese
 2716 Tuulikki – asteoride della fascia principale
 Tuulikki Mons – struttura geologica della superficie di Venere